Olivierus karshius est une espèce de scorpions de la famille des Buthidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Xinjiang en Chine. Elle se rencontre dans la préfecture de Kachgar.

Description 
La femelle holotype mesure  et le mâle paratype , les mâles mesurent de  à  et les femelles de  à .

Systématique et taxinomie 
Cette espèce a été décrite sous le protonyme Mesobuthus karshius par Sun et Sun en 2011. Elle est placée dans le genre Olivierus par Kovařík en 2019.

Étymologie 
Son nom d'espèce lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, Karshi.

Publication originale 
 Sun & Sun, 2011 : « Notes on the genus Mesobuthus (Scorpiones: Buthidae) in China, with description of a new species. » The Journal of Arachnology, , ,  (texte intégral).

Liens externes 
 The Scorpion Files : Jan Ove Rein, Trondheim, Norwegian University of Science and Technology

Notes et références 

Buthidae
Espèce de scorpions (nom scientifique)
Faune endémique du Xinjiang